Die folgende Auflistung zeigt alle Ergebnisse der Eishockeymeisterschaft des Golfes seit der ersten Austragung im Jahr 2010.



Austragung 2010 

Die Eishockeymeisterschaft des Golfes 2010 war die erste Austragung des Wettbewerbs und fand vom 25. bis 30. Mai 2010 in der kuwaitischen Hauptstadt Kuwait statt. Gespielt wurde in der Nationalen Eislaufhalle. Am Wettbewerb nahmen vier der insgesamt sechs Nationen des Rates teil. Lediglich Bahrain und Katar verzichteten auf die Teilnahme.

Der Turniersieger wurden die Vereinigten Arabischen Emirate, die alle drei Turnierspiele gewannen. Kuwait belegte den zweiten Rang, während Saudi-Arabien und der Oman erstmals in ihrer Geschichte internationale Eishockeyspiele bestritten.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Austragung 2012 

Die Eishockeymeisterschaft des Golfes 2012 war die zweite Austragung des Wettbewerbs und fand vom 28. Mai bis 1. Juni 2012 in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, statt. Gespielt wurde im 1.200 Zuschauer fassenden Abu Dhabi Ice Rink. Am Wettbewerb nahmen erneut vier Nationen teil, wobei die Mannschaft Saudi-Arabiens durch Bahrain ersetzt wurde.

Den Titel sicherten sich abermals die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Finale gegen Kuwait durchsetzten.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2014 

Die Eishockeymeisterschaft des Golfes 2014 war die dritte Austragung des Wettbewerbs und fand vom 6. bis 12. Juni 2014 in der kuwaitischen Hauptstadt Kuwait statt. Gespielt wurde in der Nationalen Eislaufhalle. Am Wettbewerb nahmen erneut vier Nationen teil, wobei die Mannschaft Bahrains durch Katar ersetzt wurde.

Den Titel sicherten sich zum dritten Mal in Folge die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Finale erneut gegen Kuwait durchsetzten.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2016 

Die Eishockeymeisterschaft des Golfes 2016 war die vierte Austragung des Wettbewerbs und fand vom 28. Januar bis 2. Februar 2016 in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Gespielt wurde im Villagio’s Ice Court. Am Wettbewerb nahmen erneut vier Nationen teil.

Den Titel sicherten sich zum vierten Mal in Folge die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Finale gegen Gastgeber Katar durchsetzten.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

 
Liste (Eishockey)